Oldershaw ist der Familienname der folgenden Personen:

 Bert Oldershaw (1921–2006), kanadischer Kanute
 Dean Oldershaw (* 1946), kanadischer Kanute
 Reed Oldershaw (* 1951), kanadischer Kanute
 Scott Oldershaw (* 1954), kanadischer Kanute
 Mark Oldershaw (* 1983), kanadischer Kanute